Het Griekse woord sophia (σοφια), betekent wijsheid. Het kan in het Nederlands onder meer verwijzen naar:

Geografie
 Sophia (West Virginia), een plaats in de Verenigde Staten

Voornaam
 Sophia (voornaam), meisjesnaam
 Sophia, echtgenote van de 6e-eeuwse keizer Justinus II
 Sophia van Griekenland, koningin van Spanje
 Sophia van Rome, Romeinse heilige
 Sophia van Sicilië,
 Sophia van Württemberg, eerste vrouw van koning Willem III

Overige
 Sophia (planetoïde)
 Sophia (band), opgericht door Robin Proper-Sheppard in 1996
 Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
 Sophia (geslacht), een geslacht van sluipvliegen
 Operatie Sophia, militaire operatie van de EU tegen mensensmokkelaars (2015)
 Hagia Sophia, Istanbul
 Sophia (robot), een humanoïde robot uit 2016

Zie ook 
 Sofia (doorverwijspagina)